Questa voce raccoglie un approfondimento sui gironi I ed L dell'edizione 2020-2021 della Serie B.

Girone I

Squadre partecipanti 

Sottogirone I1

Sottogirone I2

Regular season

Sottogirone I1

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Qualificata ai play-off promozione.

Sottogirone I2

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Qualificata ai play-off promozione.

Girone L

Squadre partecipanti 

Sottogirone L1
 II

 II

Sottogirone L2

Regular season

Sottogirone L1

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Qualificata ai play-off promozione.

Sottogirone L2

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Qualificata ai play-off promozione.

Note

Collegamenti esterni 

Pallavolo nel 2021
 2020-2021